Улица Лазо́, улица Серге́я Лазо́ — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названные в честь революционера С. Г. Лазо.

Россия 
 Улица Лазо — улица в Белорецке.
 Улица Лазо — улица в Бийске.
 Улица Лазо — улица в Благовещенске.
 Улица Сергея Лазо — улица в Волгодонске.
 Улица Лазо — улица в Вельске.
 Улица Лазо — улица во Владивостоке.
 Улица Лазо — улица в Гуково
 Улица Лазо — улица в посёлке Загорянский.
 Улица Лазо — улица в Игумново
 Улица Лазо — улица в Йошкар-Оле.
 Улица Сергея Лазо — улица в посёлке Восточный Советского района Казани.
 Улица Лазо — улица в Кисловодске.
 Улица Лазо — улица в селе Коряки.
 В Красноярске:
 Улица Сергея Лазо;
 Улица Сергея Лазо - улица в деревне Песчанка в составе города Красноярска.
 Улица Лазо — улица в Липецке.
 Улица Лазо — улица в Москве.
 Улица Лазо — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Лазо — улица в Новокузнецке.
 Улица Лазо — улица в Новосибирске.
 Улица Сергея Лазо — улица в Оренбурге.
 Улица Лазо — улица в городе Самаре.
 Улица Лазо — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Лазо — улица в Саранске.
 Улица Лазо — улица в Свободном.
 Улица Лазо — улица в Ставрополе.
 Улица Лазо и Улица 2-я Лазо — улицы в Твери.
 В Томске:
 Улица Сергея Лазо;
 Переулок Сергея Лазо.
 Улица Лазо — улица в Уссурийске.
 Улица Лазо — улица в Хабаровске.
 Улица Лазо — улица в Чебоксарах.
 Улица Лазо — улица в Чите.
 Улица Лазо — улица в Йошкар-Оле
Улица Лазо — улица в Коломне
Улица Лазо — улица в Улан-Удэ

Крым 
 Улица Сергея Лазо — улица в Керчи.
 Улица Сергея Лазо — улица в Севастополе.

Украина 
 Улица Сергея Лазо — прежнее название улицы Евгения Патона в Виннице.
 Улица Лазо — улица в Донецке.
 Улица Лазо — прежнее (до 2015 года) название  улицы Героев Небесной Сотни в Краматорске.
 Улица Лазо — улица в Луганске.
 Улица Сергея Лазо — прежнее название улицы Павла Глазового в Николаеве Николаевской области.
 Улица Сергея Лазо — прежнее название Оболонской улицы в Сумах.
 Улица Лазо — прежнее (до 2015 года) название Ново-Виринской улицы в Харькове.
 Улица Лазо — прежнее название улицы Колонической в Одессе.

Белоруссия 
 Улица Сергея Лазо — улица в Витебске.
 Улица Сергея Лазо — улица в Минске.

Приднестровье 
 Улица Лазо — улица в Бендерах.